|-
| (55201) 2001 RL23||||7 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55202) 2001 RW23||||7 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55203) 2001 RZ24||||7 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55204) 2001 RE28||||7 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55205) 2001 RQ29||||7 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55206) 2001 RM32||||8 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55207) 2001 RN32||||8 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55208) 2001 RJ35||||8 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55209) 2001 RA36||||8 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55210) 2001 RN36||||8 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55211) 2001 RL43||||13 вересня 2001||Обсерваторія Амейя-де-Мар||Жауме Номен
|-
| (55212) 2001 RG46||||12 вересня 2001||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (55213) 2001 RC49||||11 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55214) 2001 RJ49||||9 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55215) 2001 RG54||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55216) 2001 RH60||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55217) 2001 RV60||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55218) 2001 RW60||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55219) 2001 RQ61||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55220) 2001 RE63||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 55221 Ненсіноблітт (Nancynoblitt)||||11 вересня 2001||Терр-От||С. Вольф
|-
| (55222) 2001 RP63||||12 вересня 2001||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (55223) 2001 RQ63||||12 вересня 2001||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (55224) 2001 RR69||||10 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55225) 2001 RG70||||10 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55226) 2001 RV70||||10 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55227) 2001 RB71||||10 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55228) 2001 RR72||||10 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55229) 2001 RH73||||10 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55230) 2001 RO73||||10 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55231) 2001 RC74||||10 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55232) 2001 RR74||||10 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55233) 2001 RZ74||||10 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55234) 2001 RC75||||10 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55235) 2001 RD80||||9 вересня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (55236) 2001 RW80||||13 вересня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55237) 2001 RK81||||14 вересня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55238) 2001 RY83||||11 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (55239) 2001 RZ84||||11 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (55240) 2001 RP85||||11 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (55241) 2001 RL86||||11 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (55242) 2001 RP86||||11 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (55243) 2001 RF87||||11 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (55244) 2001 RA89||||11 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (55245) 2001 RQ92||||11 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (55246) 2001 RM93||||11 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (55247) 2001 RO93||||11 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (55248) 2001 RF99||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55249) 2001 RQ102||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55250) 2001 RX102||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55251) 2001 RZ105||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55252) 2001 RZ107||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55253) 2001 RZ110||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55254) 2001 RP117||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55255) 2001 RJ118||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55256) 2001 RZ119||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55257) 2001 RQ120||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55258) 2001 RX120||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55259) 2001 RH122||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55260) 2001 RG123||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55261) 2001 RV125||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55262) 2001 RE126||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55263) 2001 RR126||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55264) 2001 RW127||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55265) 2001 RF130||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55266) 2001 RX130||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55267) 2001 RP132||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55268) 2001 RE133||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55269) 2001 RG141||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55270) 2001 RT147||||10 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (55271) 2001 RV150||||11 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (55272) 2001 RG155||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55273) 2001 SY||2001 SY||17 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (55274) 2001 SN3||||17 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (55275) 2001 SX9||||18 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| 55276 Кенлернер (Kenlarner)||||16 вересня 2001||Обсерваторія Джорджа||Дж. Деллінджер, В. Діллон
|-
| (55277) 2001 SV15||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55278) 2001 SP17||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55279) 2001 SX17||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55280) 2001 SC20||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55281) 2001 SH20||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55282) 2001 SK20||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55283) 2001 SN20||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55284) 2001 SN21||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55285) 2001 SQ22||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55286) 2001 SS22||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55287) 2001 SC24||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55288) 2001 SZ30||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55289) 2001 SB37||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55290) 2001 SV37||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55291) 2001 SG38||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55292) 2001 SN39||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55293) 2001 SY39||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55294) 2001 ST42||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55295) 2001 SJ43||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55296) 2001 SG44||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55297) 2001 SO44||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55298) 2001 ST44||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55299) 2001 SX44||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55300) 2001 SL45||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

55200